Giba − miasto i gmina we Włoszech
 Giba (1962−2014) − brazylijski piłkarz
 Giba (ur. 1976) − brazylijski siatkarz